«Квадрат» — популярная дворовая игра с мячом, которая также является видом спорта, хотя и не вводится в специальные списки.

Поле для игры 
Игровое поле представляет собой начерченный на земле или асфальте квадрат произвольного размера (как правило — около 6×6 метров), разделённый на четыре меньших квадрата, каждый для отдельного игрока. В центре поля, на перекрестии, рисуется круг, предназначенный для подачи. Существуют отдельные виды игры, таких как, например, челябинский квадрат, в которых вместо круга используется перекрестие.

Правила игры 
1. Игра начинается с подачи мяча в круг поля в направлении соперника. Подавать можно только по диагонали.2. Число касаний не ограничено.3. Игрок может отбить мяч «до» и «после» (максимум 1) касания мячом его квадрата.4.                                                                 Если игрок отбивает мяч на свой квадрат, ему засчитывается гол.5. Если мяч падает на линию (между 2 игроками) или на круг, переподаёт тот игрок, который подавал последнюю подачу.6. Если игрок подаёт мяч на линию соперника (со стороны аута), то переподаёт мяч игрок, который подавал последнюю подачу.
7. Если мяч улетает в аут (за пределы общего квадрата), игроку, подавшему этот мяч, засчитывается гол.8. Если мяч падает на квадрат игрока и ударяется об поле 2 раза, игроку засчитывается гол.9. Как правило, игра продолжается до 31 очка. Забивать голы можно любой частью тела, кроме рук.10. 1 очко насчитывается если гол забит ногой до колена, 2 очка засчитывется ударом колена, 3 очка если гол забит частью от живота до груди, 4 очка если плечом или попой и 5 очков (пятак) получит пропустивший гол от головы.         

11. Если один из игроков набрал 31 очко (часто бывает такое, что правила игры немного изменяют и игра длится не до 21 очка), он выбывает из игры и вместо него "влетает" новенький

«Заглушить» — набивая мяч на ноге (колене, голове), ногой зафиксировать его на квадрате соперника. Соперник, зная этот манёвр, имеет возможность сбить набивание. При этом каждый игрок не может выходить из своего квадрата (касаться одновременно двумя ногами чужой зоны).

Можно перед началом игры договориться о том, что мяч задевается только один раз, то есть «набивания» в игре нет; так может быть интереснее играть (высший уровень). Также иногда играют с правилом «Сквозной»: если мяч коснулся зоны игрока, а следующее касание по мячу произвёл другой игрок, то первому игроку засчитывается гол.

Чаще всего такие правила игры в квадрат используются в регионах Евразии, особенно много играют в эту игру в городах России. Например, почти во всех городах Московской области играют по таким правилам.

Курчатовский (Челябинский) квадрат 
Курча́товский (Челя́бинский) квадрат — игра с изменёнными правилами.
 Если мяч,  упав на квадрат игрока, ударился об поле 2 раза, игроку насчитывается 1 очко.
 Если игрок отбивает мяч на свой квадрат, ему засчитывается гол (1 очко).
 Если мяч упал «в общагу» (на линию между 2 игроками), происходит «спор».
 Если мяч улетел в аут (за пределы квадрата), игроку, подавшему этот мяч, насчитывается 1 очко.

Спор 
Спор представляет из себя игру в линию до 1 очка. Игрок, забивший другому, побеждает в споре. Проигравшему начисляется очко.
 Руками отбивать запрещено, рукой считается всё, что находится от пальцев до локтя.
 Все играют до 10 навылет, пока не останется один игрок. Оставшийся считается победителем. В следующей игре он подаёт.

Поле 
Поле в Курчатовском (Челябинском) квадрате представляет собой квадрат 4×4 метра с крестом посередине.

Новосибирский квадрат 
В нулевые годы в Новосибирске в Квадрат играли по следующими правилам:
 Каждый игрок имеет только одно касание.
 Если мяч находится в воздухе, то игрок может «набивать» ногой, коленом или головой сколько угодно раз до того, как мяч коснулся земли (касание игрока продолжается).
 Если мяч остановился в зоне игрока, а он уже использовал своё касание, любой другой игрок может дотянутся до мяча ногой со своей зоны или прыгнуть на мяч из аута (на чужой зоне нельзя стоять), чтобы выбить его из зоны для продолжения игры.
 Если мяч попал на одну из линий, а после ушел в аут, игрок, нанесший последний удар, делает скидывание.
 Если мяч ударился об зону игрока или катился по ней, а после ушел в аут, этому игроку начисляются очки (голы).
 Если после удара игрока мяч сразу ушел в аут, ему начисляются очки.
 За простой удар ногой начисляется одно очко, за удар головой или коленом два очка. Очки «набивания» суммируются, даже если оно было сделано несколькими игроками (например, если один игрок ударил или «набил», а второй добил еще не коснувшийся земли мяч). Если игрок пропустил мяч «в домик» между ног после простого удара, это также два очка.
 Игра состоит из конов, каждый кон играется до пяти очков, забитых любому из игроков. После окончания кона игроки меняются своими зонами по кругу. Если есть кто-то, ожидающий своей игры, то он заходит на смену проигравшему игроку,
 Игрок, который за кон ни разу не пропустил, получает «шкурку». «Шкурка» снимается попаданием любой стоимости (но только одна за раз), это называется «сбрить шкурку». «Шкурки» могут копиться. Игрок, накопивший шесть «шкурок», больше не может их потерять и дальше играет в своё удовольствие,
 Если игроку забили ударом на несколько очков, после чего у того оказалось больше пяти очков, эти штрафные очки переходят в следующий кон. Если штрафных очков больше пяти, то игроки сразу сдвигаются по зонам не на одну, а на несколько позиций, и всех игрокам, кроме проигравшего, автоматически начисляются шкурки за все пропущенные коны (например, после удара на 10 очков игроки сдвигаются на две позиции и не проигравшие игроки получают по одной шкурке автоматически, и еще по одной, если в последнем игровом кону у них было ноль очков. Число очков проигравшего игрока остается тем же). Зашедшему на замену игроку штрафные очки не начисляются.
Наличие правил, позволяющих забивать игроку огромное количество очков за раз или становиться «бессмертным» существенно повышает азарт игроков. По сути, происходит постоянная борьба за получение или «сбривание» «шкурок», для чего требуется быстро забивать соперникам много очков рискованными набиваниями (неудачным набиванием можно послать мяч в аут или не суметь отразить «обратку» от соперника и получить все эти очки самому, подарив всем остальным по «шкурке»). От количества игроков со «шкурками» и их распределения зависят и стратегии игры, возникают временные «союзы» против одного или нескольких игроков, которые могут поменяться уже в следующем кону.

Как ни парадоксально, часто в Квадрат играли на круглом поле. Оно делает игру более динамичной, а также является более удобным, чем квадратное, потому, что его можно разделить на три равных сектора, если игроков только трое.

Харьковский квадрат 
Харьковский квадрат — игра с измененными правилами. Играется в виде турнира. Так же в неё можно играть от 2 до 4 человек.

Поле для игры:
 Размер 1 стороны квадрата — 10 шагов
 Основной квадрат делятся на 4 части
 Внутри квадрата рисуется небольшой круг

Основные правила:
 В игре принимает участие от 2 до 4 игроков
 Играется в виде турнира — 4, 3, и 2 игрока
 Подает тот, кому был забит гол (игрок получает очко, банку).
 При попадании на линию происходит спор
 Вылет происходит когда игрок пропустил определенное количество голов

Виды голов:
 Когда на твоем поле мяч ударился 2 и более раз
 Когда ты отбил мяч за пределы квадрата
 Когда ты прокатил мяч по квадрату
 Когда ты отбил мяч любой частью руки
 Когда ты подающий и не попал в круг
 Когда ты подающий и подал вправо или влево

При тройке (когда остается 3 игрока):
 Подающий выбирает игрока которому кинет — становиться на вертикальную к нему линию, или просит любого из двух игроков стать на пустую перед ним клетку.
 Игроку попавшему в клетку где никого нет, насчитывают гол

При финале (когда остается 2 игрока):
 Мяч подается конкретно в сторону игрока (отбивать уже можно и вправо и влево)

Голы для вылета:
 4 игрока — 11 голов
 3 игрока — 9 голов
 2 игрока — 7 голов

Одинцовский квадрат 
Одинцовский квадрат — игра по правилам, распространённым на западе от Москвы. Такие правила были придуманы в городе Одинцово.

Поле
 Поле представляет собой 4 равные части прямоугольников/квадратов. 
 На перекрестии четырёх частей поля делается круг.

Общие правила
 Если по 1 квадрату мяч ударился дважды, игроку засчитывают 1 банку.
 Если игрок выбил ногой мяч за пределы поля, игроку засчитывают 1 банку.
 Если игрок касается мяча рукой, то ему засчитывают 1 банку. Исключение: плечо.
 Максимальное количество банок за один кон — 5.
 В случае слабой или неровной подачи игрок вправе попросить «переподать».
 В случае, если мяч дважды ударился о круг, то происходит переигровка раунда.
 Игрок, получивший банку, подаёт мяч руками отскоком от круга по диагонали.

Запреты в игре
 Запрещено останавливать мяч на чужом квадрате. В одинцовских правилах это называется «поставить точку».
 Запрещено катить мяч низом. В одинцовских правилах это называется «покатил».
 Запрещено создавать такие условия, при которых у противника нет шансов отбить удар. Один из примеров: игрок после подачи принимает мяч на грудь, стоя у круга; таким образом, он может ударить мяч туда, где нет противника. Интерес к такой игре отсутствует.

Виды игры 
В одинцовском квадрате существует 2 вида игровых правил. Созданы они из-за случаев, когда желающих играть оказывается более 4.

Игра на вылет
 Количество игроков более 4.
 Когда один из игроков получает 5 банок, он выходит из игры, его место занимает 5-й игрок.
 Игроки «вне игры» вступают в игру по очереди.

Классический квадрат
 Количество игроков 4.
 Каждый из квадратов имеет название: 1. «Король» 2. «Принц» 3. «Повар» 4. «Бомж». Обязательно, чтобы по диагонали друг к другу стояли «король» и «бомж», «принц» и «повар».
 В случае, если игрок получает 5 банок, то он меняется местами с игроком, стоящим «ниже по значимости» квадрата.
 Игра кончается, если «бомж» проигрывает 5 конов. Они отсчитываются таким образом: 1. «По щиколотку» 2. «По колено» 3. «По пояс» 4. «По грудь» 5. «По макушку». Он может «очиститься», то есть снять с себя одно поражение, путём получения 5 банок игроку, стоящего на квадрате «Повар». Имея не снятые поражения, «бомж» не может переместиться на квадрат «повар».
 В случае окончания игры имеется лишь 1 победитель и 1 проигравший. Победителем считается «Король». Таким образом сохраняется баланс и необходимость в игре по диагонали.

Игры на случай отсутствия игроков

Треугольник 
Всё точно так же, только игроков не 4, а 3 и подавать можно как в общагу, так и на крест.

Линия 
Всё точно так же, только игроков не 4, а 2, подавать можно только в общагу, так как игроки находятся друг напротив друга.

Примечания 

Игры с мячом
Дворовые игры